Danieltown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Danieltown (North Carolina)
 Danieltown (Virginia)